Língua frísia ou frisã
Frísios — povo do noroeste da Europa

Desambiguação